Bartłomiej Pawłowski (ur. 13 listopada 1992 w Ozorkowie) – polski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Widzew Łódź.

Kariera piłkarska 
W lipcu 2013 na zasadzie rocznego wypożyczenia z Widzewa Łódź trafił do Malagi, w której zadebiutował 25 sierpnia w meczu przeciwko FC Barcelonie. 27 września 2013 zanotował swoje pierwsze trafienie w lidze hiszpańskiej, w spotkaniu z Realem Valladolid. 

2 sierpnia 2019 podpisał trzyletni kontrakt z tureckim klubem Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Po odejściu z Gaziantepu reprezentował barwy Śląska Wrocław i Widzewa Łódź, z którym w sezonie 2021/2022 awansował do Ekstraklasy.

Statystyki 
aktualne na 24 lipca 2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Promienia Opalenicy
Piłkarze Jagiellonii Białystok
Piłkarze GKS Katowice
Piłkarze Jaroty Jarocin
Piłkarze Warty Poznań
Piłkarze Widzewa Łódź
Piłkarze Málagi CF
Piłkarze Lechii Gdańsk
Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz
Piłkarze Korony Kielce
Piłkarze Zagłębia Lubin
Piłkarze Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
Piłkarze Śląska Wrocław
Ludzie urodzeni w Zgierzu
Urodzeni w 1992